Иван Григо́ров — имя нескольких советских и болгарских деятелей.* Григоров, Иван Алексеевич (1914—1982) — советский военный, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1945).
  (1944—2013) — болгарский актёр, лауреат премии Болгарского кинофестиваля «Золотая роза» за лучшую мужскую роль.
 Григоров, Иван (юрист) (1945—2017) — болгарский юрист и правовед, председатель Верховного суда Болгарии (1992—1994) и Верховного кассационного суда Болгарии (2000—2007).